Rik De Voest e Fred Hemmes hanno battuto in finale Vadim Kucenko e Jurij Ščukin 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Rik De Voest /  Fred Hemmes (Campioni)
 Zeng Shaoxuan /  Zhu Ben-qiang (primo turno)

 Lu Yen-Hsun /  Danai Udomchoke (semifinali)
 Robert Lindstedt /  Anthony Ross (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ho Chi Minh Challenger 2004